Волшебный фонарь:

 Волшебный фонарь — аппарат для проекции изображений; являлся значимым этапом в истории развития кинематографа.

Периодические издания 
 «Волшебный фонарь» — российский альманах, издававшийся в начале XIX столетия в Санкт-Петербурге П. Петровым.
 «Волшебный фонарь» — российский ежемесячный журнал, издававшийся с июля 1878 г. в Санкт-Петербурге М. П. Смирновым.

Фильмы 
 «Волшебный фонарь» — короткометражный  немой фильм Жоржа Мельеса (1903).
 «Волшебный фонарь» — советский музыкальный фильм (1976).

Мультсериалы 
«Волшебный фонарь» — мультсериал (2015-2016)

21 апреля 2015 г., 
29 сентября 2016 г.

Прочее 
 «Волшебный фонарь» — сборник стихов М. И. Цветаевой.
 «Волшебный фонарь» — иркутская фолк-рок группа.